De Rally van Griekenland 1975, officieel 22nd Acropolis Rally, was de 22ste editie van de Rally van Griekenland en de vierde ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1975. Het was de 25ste rally in het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten

Stand

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

Grie
Rally van Griekenland